«Игéрет Теймáн» (, ), также «Йéменское послáние» — важное сообщение, написаное Маймонидом и отправленое йеменским евреям. Письмо было написано в 1173—1174 годах.

Послание было ответом на жестокие гонения, которые обрушившились на йеменских евреев, вынудили многих из них принять ислам; лидеры йеменской общины обратились за помощью к Рамбаму.

В письме он однозначно выражает своё отрицательное отношение к Иисусу из Назарета и христианству, а также к исламу и его основателю Мухамаду.

Целью «послания» было ободрить йеменских евреев в час беды, укрепить веру в приход мессии и остановить опасное мессианское джижение, зародившееся в Йемене.
В частности, Рамбам утверждает, что человек, провозгласивший себя мессией, — психически нездоров, и его последователи просто не понимают, кто такой мессия на самом деле.

В йеменском послании излагаются основные идеи рамбамовского мессианского учения, в частности запрет на вычисление начала мессианской эры.

Кроме того, Рамбам обратился к султану Египта Салах ад-Дину, у которого он работал придворным врачом, с ходатайством о прекращении преследований евреев в Йемене. Ему это удалось, и он заслужил особенное уважение евреев йеменской общины.

Ссылки 
 toldot.ru Послание в Йемен, или Врата Надежды.

Примечания 

Иудаизм в Йемене
Маймонид